Schulek János (1774–1837) evangélikus lelkész
 Schulek János (1872–1948) építészmérnök